Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 war die 25. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 16. bis 20. November 2016 in der Huimin Middle School in Shanghai (China) statt.

Der Chinese Zheng Xiaohuai wurde durch einen 8:5-Finalsieg gegen den Mongolen Enkhbold Temuujin U17-Weltmeister. In der Altersklasse U19 trafen die U17-Weltmeister von 2014, Kong Dejing, und 2015, Daniel Macioł, im Endspiel aufeinander. Der Chinese konnte sich dabei klar mit 11:2 durchsetzen. Der Deutsche Patrick Hofmann schied im Halbfinale gegen Kong aus. Bei den Juniorinnen sicherte sich die Taiwanerin Chen Chia-hua in einem umkämpften Finale gegen ihre Landsfrau Tsai Pei-chun mit 9:8 den Titel.

Medaillengewinner

Wettbewerbe 
An den drei Wettbewerben nahmen jeweils 32 Spieler teil. Diese traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

U17-Junioren

U19-Junioren

Juniorinnen

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 bei azbilliards.com
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 auf der Website der World Pool-Billiard Association

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Shanghai